El Porvenir steht für folgende geographischen Objekte:

in El Salvador:

 El Porvenir (El Salvador), Ort im Departamento Santa Ana

in Honduras:

 El Porvenir (Atlántida), Ort im Departamento Atlántida
 El Porvenir (Francisco Morazán), Ort im Departamento Francisco Morazá

in Mexiko:

 El Porvenir (Baja California), Ort im Bundesstaat Baja California
 El Porvenir (Bachíniva), Ort im Bundesstaat Chihuahua
 El Porvenir (Praxedis G. Guerrero), Ort im Bundesstaat Chihuahua
 El Porvenir (Coahuila), Ort im Bundesstaat Coahuila
 El Porvenir (Oaxaca), Ort im Bundesstaat Oaxaca 
 El Porvenir (San Luis Potosí), Ort im Bundesstaat San Luis Potosí
 El Porvenir (Córdoba), Ort im Bundesstaat Veracruz
 El Porvenir (Zongolica), Ort im Bundesstaat Veracruz
 El Porvenir de Velasco Suárez, Ort im Bundesstaat Chiapas
 Municipio El Porvenir, Gemeinde im Bundesstaat Chiapas

in Panama:
 El Porvenir (Panama), Ort im indigenen Territorium Kuna Yala
 El Porvenir (Insel), Insel

in Peru:
 El Porvenir (Trujillo), Vorort von Trujillo
 Distrikt El Porvenir (Chincheros), Distrikt in der Provinz Chincheros
 Distrikt El Porvenir (San Martín), Distrikt in der Region San Martín

in Spanien:

 El Porvenir (Sevilla), Stadtviertel von Sevilla

in Uruguay:
 El Porvenir (Uruguay) (auch Villa Porvenir), Ort im Departamento Canelones

El Porvenir steht für:
 Club El Porvenir, argentinischer Fußballverein

 Siehe auch: 
 Porvenir